Fantin est un nom propre porté par plusieurs personnalités dont la plus célèbre est le peintre Fantin- Roger. Fantin\ Fantine

Prénom et patronyme 
Fantin est un prénom masculin peu usité, devenu un patronyme.

Saint chrétien 
 Fantin de Thessalonique († vers 1000), moine et thaumaturge ; fêté le 30 août.

Personnalités portant ce patronyme 
 
 Antoine Étienne Fantin-Desodoards (1738-1820), écrivain, historien.
 Louis-Florimond Fantin des Odoards (1778-1866), général et mémorialiste.
 Henri Fantin-Latour (1836-1904), peintre réaliste intimiste, et lithographe français.

Personnalités portant ce prénom 
 Fantin Petrignani, évêque qui aurait recueilli le peintre Le Caravage, malade de la malaria.

Divers 
 Église San Fantin, à Venise, en Italie.
 Rue Fantin-Latour, à Paris.

Références